Il nome ed il titolo di Alfonso di Castiglia fu attribuito a numerosi sovrani di Castiglia e León.

Alfonso VI di Castiglia, detto il Valoroso (1040-1109)
Alfonso VII di Castiglia, detto l'Imperatore (1105-1157)
Alfonso VIII di Castiglia, detto il Nobile (1155-1214)
Alfonso X di Castiglia, detto il Saggio (1221-1284)
Alfonso XI di Castiglia, detto il Giustiziere (1311-1350)
Alfonso XII di Castiglia, detto il Valoroso (1453-1468)